Sharon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sharon Township (Illinois)
 Sharon Township (Appanoose County, Iowa)
 Sharon Township (Audubon County, Iowa)
 Sharon Township (Clinton County, Iowa)
 Sharon Township (Johnson County, Iowa)
 Sharon Township (Kansas)
 Sharon Township (Michigan)
 Sharon Township (Minnesota)
 Sharon Township (Nebraska)
 Sharon Township (North Dakota)
 Sharon Township (Franklin County, Ohio)
 Sharon Township (Ohio)
 Sharon Township (Medina County, Ohio)
 Sharon Township (Noble County, Ohio)
 Sharon Township (Richland County, Ohio)
 Sharon Township (Pennsylvania)
 Sharon Township (South Dakota)